Змагання із шорт-треку на дистанції 1000 м серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2010 відбулися 24 і 26 лютого 2010 в Пасифік Колізіум, Ванкувер, Канада.

Рекорди
Рекорди на дистанції 1000 м до змагань наведені в таблиці

На змаганнях встановлені такі рекорди:

Результати

1/8 фіналу

Чвертьфінали

Півфінали

Фінали

Фінал за 5-8 місце

Головний фінал

Посилання 
 2010 Winter Olympics results: Ladies' 1000 m (heats), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' 1000 m (1/4 finals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' 1000 m (semifinals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Ladies' 1000 m (finals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.
Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010